

Persone 
 Enea Cervellini (XVI secolo–XVI secolo) – scrittore italiano
 Giovanni Battista Cervellini (1735-1801) – compositore e organista italiano
 Giovanni Battista Cervellini (1950) – scrittore italiano
 Giuseppe Cervellini (1745-1824) – compositore e organista italiano
 Massimo Cervellini (1956) – politico italiano
 Michele Cervellini (1988) – calciatore sammarinese

Radiofonia 
 Cervellini – programma radiofonico italiano di RTL 102.5